Capozzi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Capozzi (1884–1945), italienischer Schauspieler
 Gianluca Capozzi (* 1975), italienischer Liedermacher
 Giovanni Capozzi (1936–2003), italienischer Komponist
 Roberto Pedro Zerrillo Capozzi (1902–1955),  uruguayischer Tangogeiger, Bandleader und Komponist, siehe Roberto Zerrillo